Horkenberg ist ein Name von Bergen:

 Horkenberg (Löwensteiner Berge), 549,0 m, Schwarzjurakuppe am Rande der Löwensteiner Berge zum Mainhardter Wald zwischen Löwenstein und Wüstenrot, beide Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Horkenberg (Erzgebirgsvorland), 334,7 m, Erhebung im Erzgebirgsvorland bei Kleinnaundorf, Stadt Freital, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

Siehe auch:
 Horgenberg